Falkenberg puede referirse a:
 Falkenberg, ciudad y un municipio en la Provincia de Halland (Suecia).
 Falkenberg, municipio en el estado de Brandeburgo (Alemania).
 Paul Falkenberg (1848-1925), botánico y algólogo alemán.
Falkenberg, municipio del estado alemán de Baviera, región de Baja Baviera.
Falkenberg, municipio del estado alemán de Baviera, región de Alto Palatinado.